Rijkstuinbouwschool (Boskoop)
 Rijkstuinbouwschool (Hoorn)
 Rijkstuinbouwschool (Lisse), 1911, later Rijks Middelbare Tuinbouwschool (RMTS)
 Rijkstuinbouwschool (Vilvoorde), bestond al voor 1887
 Rijkstuinbouwschool (Wageningen), 1904